Kocherinovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Kotjerinovo, kommun, Kjustendil, 
 Kotjerinovo, ort, Kjustendil, Obsjtina Kotjerinovo,